Большая часть биографической информации о жизни и смерти Уильяма Шекспира получена не из личных, а из общественных документов: актов гражданского состояния, документов недвижимости и налоговых служб, судебных исков, учёта платежей и изданных работ. Простые исторические источники говорят, что Шекспир был крещён 26 апреля 1564 года в Стратфорде-на-Эйвоне в Уорикшире, Англия, в церкви святой Троицы; в 18 лет он женился на Энн Хатауэй, с которой имел 3 детей; был актёром, драматургом, поэтом и театральным совладельцем. Из-за того, что Шекспир был простолюдином, малого уважения к его профессии и низкого интереса со стороны современных ему биографов, сохранилось немного личных биографических фактов о Шекспире, хотя о его жизни всё же известно больше, чем о жизни других писателей эпохи Елизаветы и Якова. Тем не менее, несмотря на отсутствие фактов, пишутся тысячи биографий, большинство из которых опирается на выводы из различных источников и исторический контекст, а иногда сложность этой темы приводит к искажению фактов о Шекспире.

Ранние годы 

Уильям Шекспир родился в Стратфорде-на-Эйвоне, небольшом городке, числом жителей 1500 человек, на 160 км севернее Лондона. Городок был центром убоя и продажи овец, а также торговли шерстью. Дата рождения Шекспира неизвестна, но существует запись о его крещении, датируемая 26 апреля 1564 года. Это первое официальное свидетельство о Шекспире, так как во времена Елизаветы I не выдавались свидетельства о рождении. Поскольку крещение обычно проходило через несколько дней после рождения, представляется весьма вероятным, что Шекспир родился в апреле 1564 года. Существующая традиция рождения Шекспира 23 апреля не имеет под собой исторической основы (в то время детей не всегда крестили через 3 дня после рождения). Однако примечательно, что Шекспир умер в тот же день в 1616 году. Это также праздник святого Георгия, святого покровителя Англии, так что этот день может считаться хорошим днём рождения для величайшего английского драматурга.

Уильям Шекспир был сыном Джона Шекспира, успешного шитерфилдского ремесленника олдермена, и Мэри Арден, дочери джентри. Они поженились около 1557 года и жили на Хэнли-Стрит, в доме, который считается местом рождения знаменитого драматурга. У них было восемь детей:
 Джоан (крещена 15 сентября 1558 года, умерла в младенчестве),
 Маргарет (кр. 2 декабря 1562 года — похоронена 30 апреля 1563 года),
 Уильям (кр. 26 апреля 1564 года — умер 26 апреля 1616 года)
 Гилберт (кр. 13 октября 1566 года — похор. 3 февраля 1612 года),
 Джоан (кр. 15 апреля 1569 года — похор. 4 ноября 1646 года),
 Анна (кр. 28 сентября 1571 года — похор. 4 апреля 1579 года),
 Ричард (кр. 11 марта 1574 года — похор. 4 февраля 1613 года),
 Эдмунд (кр. 3 мая 1580 года — пох. Лондон, 31 декабря 1607 года).

Отец Шекспира, преуспевавший до его рождения, был привлечён к ответственности за спекуляцию шерстью и позже лишён титула олдермена. Существуют некоторые свидетельства римско-католических симпатий в обеих ветвях семьи.

Образование 
Хотя не сохранилось записей о посещении, Шекспир, вероятно, получил образование в новой королевской школе в Стратфорде, бесплатной школе, открытой в 1553 году, удалённой примерно на четверть мили от его дома. Эдуард VI, король, чьё имя носила школа, в середине XVI века выдал часть денег, полученных после роспуска монастырей для создания сети грамматических школ и «распространения хорошей литературы… по всему королевству», но основана эта школа была в начале XV века церковным городским учреждением, гильдией святого креста. С 1482 года и до перехода Англии в протестантизм в школе работал католический священник. Школа была бесплатна и свободна для всех детей в Стратфорде, и учёными предполагается, что маленький Шекспир посещал её, хотя об этом не сохранилось никаких школьных записей. Школы грамоты елизаветинской эпохи варьировали качество обучения, но оно было стандантизировано королевским указом, и школа точно должна была дать сильное образование в области латинской грамматики и литературы. Частью обучения была постановка учениками латинской пьесы для лучшего понимания языка. Не сохранилось данных о получении Шекспиром высшего образования.

В период, когда Шекспир вероятно постоянно проживал в Стратфорде, театральные труппы посетили город по меньшей мере 12 раз, в том числе 2 раза выступая перед чиновниками, в числе которых был отец Шекспира, который, как судебный пристав, должен был до выступления труппы пролицензировать её.

Свадьба 

28 ноября 1582 года в Тэмпл-Графтон близ Стратфорда 18-летний Шекспир женился на 26-летней девушке Энн Хатауэй. Два соседа Хатауэй, Фулк Сэндэлс и Джон Ричардсон, поручились, что нет никаких юридических препятствий для брака. Возможно, церемония подготавливалась в некоторой спешке; их первая дочь, Сюзанна, родилась 26 мая 1583 года, через 6 месяцев после свадьбы.

Близнецы, сын Хамнет и дочь Джудит, были крещены 2 февраля 1585 года. Хамнет умер в 1596 году, Сюзанна в 1649 году и Джудит в 1662 году.

Потерянные годы 
После рождения близнецов и до упоминаний его работы на театральной сцене Лондона Шекспир не оставил никаких исторических следов, за исключением обращения в суд по поводу имущества его матери. Семилетний период между 1585 годом (когда родились близнецы) и 1592 годом (когда Роберт Грин назвал его «выскочкой») принято называть «потерянными годами» Шекспира, потому что нет никаких доказуемых сведений о местонахождении Шекспира в это время, а также о том, почему он покинул Стратфорд.

Лондон и театральная карьера 

Как женатый мужчина, Шекспир не имел права на обучение в университете, а, следовательно, не мог быть принятым в формальные серьёзные актёрские гильдии. Однако некоторые компании, называвшиеся "ученичествами", имели менее строгие вступительные требования. Это было возможностью для Шекспира работать в театре.

Большинство учёных считает, что к 1592 году Шекспир уже стал достаточно известным лондонским драматургом, чтобы Роберт Грин мог назвать его «выскочкой» и написать про него "сердце тигра в шкуре лицедея", пародируя фразу «О, сердце тигра в этой женской шкуре!» из третьей части пьесы «Генрих VI».

К концу 1594 года Шекспир стал совладельцем театральной компании под названием Lord Chamberlain's Men — как и другие компании того времени, она получила название в честь аристократа-спонсора лорда Чемберлейна. Труппа была настолько популярна, что после смерти Елизаветы I и коронации Якова I, произошедших в 1603 году, новый монарх взял её под своё покровительство, и она изменила имя на King's Men после смерти предыдущего покровителя.

Семья Шекспира давно хотела получить герб и статус джентльменов. Отец Уильяма Джон, стратфордский бальи, был, как и его жена, хорошего происхождения, и имел права на герб. Он мог обратиться в геральдическую палату, но, по-видимому, ухудшение финансового положения помешало ему сделать это. Прошение было подано в 1596 году, скорее всего по инициативе Уильяма, дела которого процветали. К гербу был присоединён девиз «Non sanz droict» («Не без права»), но на изображениях того времени он не употреблялся. Тема восстановления социального статуса встречается в пьесах Шекспира.

В 1596 году Шекспир переехал в приход св. Елены, Бишопгейт, а в 1598 году он появился в верхней части списка актёров пьесы Every Man in His Humour, написанной Беном Джонсоном. Он также вошёл в список актёров Джонсоновской пьесы Sejanus: His Fall. В том же 1598 году имя Шекспира начало появляться на изданиях его произведений.

Существует мнение, что, помимо своей драматургической деятельности, Шекспир также играл в постановках своих собственных пьес, например призрака отца Гамлета, Адама в Как вам это понравится, и Хора в Генрихе V.

Скорее всего, около 1599 года Шекспир переехал через Темзу в Саутуарк. В 1604 году Шекспир был свидетелем на свадьбе дочери его хозяина. Документы 1612 года, времени, когда по этому делу произошло судебное разбирательство, показывают, что Шекспир был арендатором у гугенота Кристофера Маунтджоя, производителя головных уборов. Подмастерье Маунтджоя Стифен Беллот захотел жениться на его дочери. Шекспир был посредником в этом деле и должен был договориться насчёт приданого. По показаниям Шекспира, свадьба состоялась. Восемь лет спустя Беллот подал в суд на своего тестя, утверждая, что тот отдал только часть обговоренного приданного. Шекспир был вызван в суд, однако мало чего смог вспомнить.

Различные документы, записи по правовым вопросам или финансовым операциям показывают, что Шекспир достаточно разбогател за своё время жительства в Лондоне, чтобы купить недвижимость в Блэкфриарсе, Лондон, а также иметь второй по величине дом в Стратфорде, Нью-Плейс.

Поздние годы и смерть 
Первым биографом, передавшим традицию о том, что Шекспир удалился в Статфорд за несколько лет до смерти, был Роу; но, однако в то время полный отход от дел был большой редкостью, и Шекспир продолжал посещать Лондон. В 1612 году он был вызван в качестве свидетеля по делу Маунтджоя. В марте 1613 года он купил кордегардию в бывшем монастыре Блэкфриарса. В июне того же года дочь Шекспира Сюзанну оклеветал Джон Лейн, утверждавший, что она заразилась гонореей от любовника. Сюзанна и её муж Джон Холл подали в суд. Не явившийся на заседание Лейн был признан виновным в клевете. В ноябре 1614 года Шекспир провёл несколько недель в Лондоне у своего зятя Холла.

В последние недели жизни Шекспира человек по имени Томас Куини, женатый на его дочери Джудит, был обвинён в прелюбодеянии. Женщина по имени Маргарет Вилер родила ребёнка и сказала, что его отец Куини; вскоре она умерла вместе с ребёнком. Шекспир пересмотрел своё завещание, чтобы убедиться, что интересы Джудит не будут подвергнуты посягательством со стороны Куини.

Шекспир умер 23 апреля 1616 года в возрасте 52 лет. Во время жизни он был женат на Энн Хатауэй, и его пережили две дочери от этого брака, Сюзанна и Джудит. Его сын Хамнет умер в 1596 году. Его последним потомком была Элизабет Холл, дочь Сюзанны и Джона Холла. В настоящее время нет прямых потомков Шекспира, но мемуарист Джон Обри писал в своей Brief Lives, что его крестник Уильям Давенант считал себя сыном Шекспира. Матерью Давенанта была виноделка в одной таверне по дороге из Лондона в Оксфорд, где однажды остановился Шекспир.

Шекспир похоронен у алтаря церкви святой Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне. Он был удостоен такой чести не потому что был великим драматургом, но из-за того, что уплатил десятину в размере 440 £ (довольно большая сумма в то время). Памятник на стене недалеко от могилы, скорее всего, размещённый членами его семьи, представляет собой бюст, изображающий Шекспира в процессе письма. Каждый год в день рождения Шекспира гусиное перо в его руке заменяют на новое. Считается, что Шекспир является автором эпитафии, написанной на его собственной могиле.

 Good friend for Jesus sake forbear,
To dig the dust enclosed here.
Blest be the man that spares thes stones,
And curst be he that moves my bones. 

 Друг, ради Господа, не рой
Останков, взятых сей землёй;
Не тронувший блажен в веках,
И проклят — тронувший мой прах.

Генеалогия Шекспира 

</center>

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Уильям Шекспир